Песча́нковые:
 Песчанковые (Gerbillinae) — подсемейство млекопитающих отряда грызуны;
 Песчанковые (Ammodytidae) — семейство рыб отряда окунеобразные.